Valdemarsvik kan syfta på:

 Valdemarsvik – en tätort i Östergötlands län
 Valdemarsvik (lydköping-friköping) – en köping i Ringarums socken 1647–1862
 Valdemarsvik (municipalköping) – retroaktiv benämning på orten mellan 1862 och 1914
 Valdemarsviks köping – en tidigare kommun i Östergötlands län 1914–1970
 Valdemarsviks kommun –  en kommun i Östergötlands län 1971–
 Valdemarsviks församling – en församling i Linköpings stift 1920–
 Valdemarsviks distrikt – ett distrikt i Valdemarsviks kommun och Östergötlands län 2016–

Se även
Valdemarsviken